Semarang steht für:

 Semarang, englische Landschaft an der Küste Yorkshires
 Semarang (Regierungsbezirk), indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Tengah
 Semarang (Film), Film von Ward Wing (1933)